Монастырь Аракелоц () — монастырь в 3 км от села Киранц Тавушского района Армении. Главная церковь монастыря построена в XIII веке, а маленькая церковь — в XIV веке.

История
В Агстевской долине расположено много разрушенных сел и поселков. Они относятся к разным периодам истории. Одним из таких крупных пунктов является апостольский монастырь и село, с его многочисленными заботливыми и светскими постройками. Они расположены в 3 км к западу от села Киранц (Геташен), на склонах покрытых лесом гор. В средние века это ущелье и горные склоны были густо заселены. Это подтверждается многочисленными остатками ряда поселений, памятников архитектуры, мостов, караван-сараев и других сооружений. Этот район провинции Кайенна, с его удобным географическим положением, был уникальными воротами для торговых путей соседних стран, Грузии и Агванка, через которые эти страны были связаны с центральной Арменией, с экономическими, политическими и культурными центрами. Библиографические записи об этих знаменитых поселениях и памятниках архитектуры не сохранились. Единственными свидетелями их исторической жизни являются фигуративные надписи. На огороженной территории монастыря-крепости сохранился ряд памятников.

В окрестностях монастыря сохранился ряд построек, свидетельствующих о том, что здесь в XII - XIII вв. существовало оживленное поселение. Сохранившийся мост Сраноц, караван-сарай (XIII век) и таможня доказывают, что это поселение в прошлом было деревней, основанной на оживленной транспортной развязке. Это подтверждается тем, что в 2 км к востоку от монастыря Аракелоц раскинулись по обоим берегам реки Киранц развалины старинного села Куне, с сохранившимися до сих пор церквами, большим кладбищем вокруг них XIV-XVII вв. с надгробиями и хачкарами. В селе Хин Куне сохранилось пять церковных зданий (2 стоят и от 3-х остались только стены). Сохранились также развалины многочисленных бань. По преданию здешние сохранившиеся церкви были построены супружескими парами меликом Шахназаром и Хан-заде, а также Аветисом и Млкан. Недалеко от селения Аракелоц есть кладбища: одно возле церкви Аствацацин, другое — в 50 метрах к востоку от нее, на правом берегу реки Киранц. Сохранились надгробия и многочисленные скульптурные хачкары.

Архитектура
Комплекс состоит из двух церквей, малая относится к типу однонефной базилики, а большая — к купольно-зальному типу. Примерно на 80 метров ниже расположен караван-сарай. Хндзорутская небольшая церковь расположена в двух километрах к северо-востоку.

Главная церковь

Главная церковь монастыря построена на северной-западной оконечности сонастырского комплекса. Это небольшое купольное сооружение прямоугольной планировки, снаружи облицованное молочно-желтыми полированными камнями, а внутри стены оштукатурены известковым раствором, на котором местами сохранились фрагменты фресок. Внешние размеры составляют 10,25м х 7,45м. Церковь имеет высокий барабан с остроконечным куполом. Строение имеет шесть небольших окон, четыре из них - на купольной части на четырех главных фасадах, одно расположено посередине южной стены церкви, шестое находится на фасаде апсиды, с востока. Внутри, с восточной стороны, находится большая глубокая апсида. Сцена высокая, лестница с юга, на три ступеньки. Примерно в 0,5 м от края апсиды купольные арки опираются на столбы, примыкающие к северно-южным стенам. Церковь не имеет собственной стены с севера, вместо нее используется крепостная стена. Единственный вход открывается с запада, внутрь построенной позже часовни.

Одной из главных конструктивных особенностей церкви является односкатная крыша. Северная сторона свода поднята искусственным образом, будучи прикрепленным к забору, откуда начинается постепенный скат крыши к краю южной стены. Это обстоятельство заметно снизу, с восточного фасада церкви. Одной из причин искоренения северного свода является то, что дождевая вода просачивалась бы в ограду церкви, если бы была построена двойная крыша.

Церковь в удовлетворительном состоянии, но из-за землетрясения в восточной, южной и западной стенах, а также над входом появились трещины.

Часовня
Часовня монастыря является одним из важнейших памятников средневековой армянской архитектуры. Это простое квадратное здание среднего размера рядом с западной стеной церкви. Размеры 10,4 метра х 9,5 метра. Она построена из молочно-желтых и голубых полированных камней. В ней нет колонн. Крышу окружают пересекающиеся арки, основания которых стоят на столбах и полустолбах, примыкающих к стенам, расположенных в следующем порядке: к западной стене пристроена пара столбов, к южной – пара полустолпов, а к двум другим стенам – два калойнака, один из которых находится справа от входа в церковь.

Часовня известна своей рогаткой. Углы центрального квадратного проема над пересекающимися арками срезаны уложенными на них крупными плитами толщиной 20 см. Образовавшиеся углы в свою очередь разрезаются следующим рядом пластин и таким образом отверстие постепенно сужается и поднимается вверх. Помимо крыльца, часовня освещается большим, среднего размера, низкостенным пологим окном на западной стене, которое выходит на село, лежащее на склоне холма перед ним.

Вход в колокольню открывается с восточной половины южной стены в притвор, устроенный перед этой дверью. Колокольня имеет только одну собственную стену: небольшой участок юго-восточной стены.

На полуарочной стене над южной дверью в часовню чеканщиком Степаном выгравирована дарственная надпись, в которой упоминается имя Григора Хаченисенца:

Крытый внешний зал

Зал представляет из себя небольшое квадратное сооружение с неравными сторонами, построенное перед входом в часовню. Сейчас он в разрушенном состоянии, раньше был арочным, сводчатым и имел столб в юго-восточном углу, на котором держались ножки арок. Западная стена полностью закрыта широкой арочной нишей.

На основании западной арки вестибюля имеется надпись:

Под предыдущей надписью также есть еще одна отдельная надпись:

Колокольня

Колокольня церкви представляет собой полуразрушенное здание квадратной планировки со сводчатой ​​крышей, примыкающее к юго-западному углу крыльца. Столбы и арки сохранились. На юго-западной стене сохранились выгравированные надписи с посвящениями.

Вторая церковь

Вторая церковь расположена к югу от главного входа в замок, рядом с восточной стеной. Это небольшое, вытянутое в плане квадратное, однонефное сводчатое здание базиликообразного типа с двойной крышей. Вход расположен через южную стену, ближе к юго-западной стороне. У церкви четыре небольших окна, два из которых находятся в западной стене, одно под другим. Здание церкви сооружено из крупного песчаника, крыша засыпана землей. Церковь в удовлетворительном состоянии. В нескольких метрах к югу от нее находятся руины большого здания. Предполагается, что это была трапезная-кухня Апостольского монастыря. Еще одно здание недалеко служило приемной.

Крепость

Крепость Апостолов построена в восточной части села, параллельно оврагу, на плоской длинной вершине длинного скалистого утеса, возвышающегося над поселением с высокой позиции. Северный конец обрыва с невысоким и узким барабанным перешейком соединяет поселение и гору, обходя замок с севера. С этой стороны замок защищен высокой стеной с расположенными рядом сооружениями пирамидальной формы. Эта часть стены также заменяет собой северные стены главного храма и часовни. Западный поперечный фасад нависает над глубоким оврагом у подножия скалы. С этой стороны крепость совершенно неприступна. Острый южный край крепостной скалы, круто спускающийся с большой высоты, умирается в жилую часть. Восточный фасад крепости, самая легкодоступная и уязвимая его часть, выходит на длинную скалистую долину у подножия утеса, спускающегося с другой стороны горы.

Длина крепости составляет 135 метров, а ширина - 32 метра. У нее были толстые и крепкие стены, от которых сохранились части северо-западного угла с их четырьмя пирамидальными сооружениями. От остальных стен осталось совсем немного.

В крепости имеется три двери:
Первая дверь открывается из середины западной стены над ущельем, она очень маленькая. Эта дверь использовалась для поддержания связи с резиденцией в Цазе. Перед этой дверью изнутри видны остатки строения из тесаного камня, квадратной планировки, похожей на крыльцо.
Вторая дверь среднего размера находится в не очень высокой стене, соединяющей углы двух больших зданий в юго-западной части крепости. Это не главная дверь стены, потому что в упомянутой стене перед этой дверью есть небольшой треугольный внешний дворик. Перед этой дверью в ограде была наружная дверь, которая сейчас не сохранилась из-за сноса ограды.
Третья по величине дверь, в середине восточной стены, ведет в овраг. Место этой двери покрыто густо растущими деревьями и кустарниками.

Хачкар

Хачкар расположен на южной стороне главной церкви, рядом со стеной. Он установлен на постамент. Хачкар вырезан из красного туфа, нанесенные уоры имеют растительно-геометрические формы. Над крестом находится изображение Христа с ангелами по бокам.

На лицевой стороне хачкара, на наклонных поверхностях креста, по кругу, начиная с левой нижней стороны креста, нанесен в одну строку стих:

Справа и слева от центральной части хачкара в одну горизонтальную линию находится следующая надпись:

На лицевой стороне хачкара, над рукой Христа, на круглой раме, в один ряд нанесена следующая надпись:

Галерея

См. также 
 Список храмов Армении

Примечания 

Монастыри Армении
Монастыри по алфавиту
Всемирное наследие
Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие по странам
Всемирное наследие в Армении
Появились в XIII веке
Монастыри, основанные в XIII веке